Desa Pasirlaja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasirlaja (administrativ by i Indonesien, lat -6,60, long 106,79), Jawa Barat, 
 Desa Pasirlaja (administrativ by i Indonesien, lat -6,56, long 106,84), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar